

Patronyme 

 Jacques Moisant de Brieux (1611-1674), poète et historien français ;
 Henri Jacques Goüin-Moisant (1758-1823), banquier et homme politique français ;
 Pèdre Moisant (1808-1886), mécène, archéologue et collectionneur français ;
 Armand Moisant (1838-1906), ingénieur-constructeur et industriel français ;
 John Moisant (1868-1910), aviateur américain ;
 Matilde Moisant (1878-1964), aviatrice américaine.

Toponyme 

 Rue Armand-Moisant, voie française du  arrondissement parisien.

Autres 

 , école d’aviation américaine.